PKB může být:

 pKB – záporný dekadický logaritmus disociační konstanty pro zásady
 PKB – proteinkináza B – protein